Дарія Юрак — хорватська тенісистка.
 Людевіт Юрак (1881—1945) — хорватський патологоанатом, який розслідував Вінницькі розстріли.
 Міхаель Юрак — німецький дзюдоїст